Колонија Фатима има више значења:

 Колонија Фатима, Ехидо де Фуентезуелас (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Фатима (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику